{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (64701) - || 2001 XT86 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64702) - || 2001 XF87 ||13 december 2001 || LINEAR
|-
| (64703) - || 2001 XH87 ||13 december 2001 || LINEAR
|-
| (64704) - || 2001 XJ88 ||14 december 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64705) - || 2001 XB90 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64706) - || 2001 XH90 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64707) - || 2001 XA91 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64708) - || 2001 XP94 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64709) - || 2001 XP95 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64710) - || 2001 XN96 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64711) - || 2001 XM98 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64712) - || 2001 XE99 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64713) - || 2001 XK99 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64714) - || 2001 XP99 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64715) - || 2001 XY99 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64716) - || 2001 XA100 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64717) - || 2001 XH100 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64718) - || 2001 XJ100 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64719) - || 2001 XA101 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64720) - || 2001 XJ101 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64721) - || 2001 XP101 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64722) - || 2001 XJ105 ||9 december 2001 || W. Bickel
|-
| (64723) - || 2001 XS105 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64724) - || 2001 XW105 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64725) - || 2001 XL111 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64726) - || 2001 XX112 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64727) - || 2001 XW113 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64728) - || 2001 XC115 ||13 december 2001 || LINEAR
|-
| (64729) - || 2001 XZ115 ||13 december 2001 || LINEAR
|-
| (64730) - || 2001 XL116 ||13 december 2001 || LINEAR
|-
| (64731) - || 2001 XC118 ||13 december 2001 || LINEAR
|-
| (64732) - || 2001 XJ121 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64733) - || 2001 XD129 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64734) - || 2001 XY130 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64735) - || 2001 XV134 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64736) - || 2001 XL137 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64737) - || 2001 XQ139 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64738) - || 2001 XV142 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64739) - || 2001 XN144 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64740) - || 2001 XP144 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64741) - || 2001 XP146 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64742) - || 2001 XF147 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64743) - || 2001 XW147 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64744) - || 2001 XM148 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64745) - || 2001 XV148 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64746) - || 2001 XR151 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64747) - || 2001 XE152 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64748) - || 2001 XE153 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64749) - || 2001 XJ153 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64750) - || 2001 XL156 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64751) - || 2001 XR156 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64752) - || 2001 XN157 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64753) - || 2001 XV157 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64754) - || 2001 XP158 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64755) - || 2001 XD159 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64756) - || 2001 XP160 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64757) - || 2001 XG162 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64758) - || 2001 XL163 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64759) - || 2001 XU167 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64760) - || 2001 XN168 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64761) - || 2001 XZ171 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64762) - || 2001 XD174 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64763) - || 2001 XV174 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64764) - || 2001 XU175 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64765) - || 2001 XM176 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64766) - || 2001 XZ176 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64767) - || 2001 XP177 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64768) - || 2001 XK178 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64769) - || 2001 XO178 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64770) - || 2001 XQ179 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64771) - || 2001 XM180 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64772) - || 2001 XY180 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64773) - || 2001 XS182 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64774) - || 2001 XU182 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64775) - || 2001 XO184 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64776) - || 2001 XP188 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64777) - || 2001 XD189 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64778) - || 2001 XL189 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64779) - || 2001 XD190 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64780) - || 2001 XZ192 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64781) - || 2001 XG193 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64782) - || 2001 XU193 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64783) - || 2001 XL196 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64784) - || 2001 XS197 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64785) - || 2001 XW197 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64786) - || 2001 XM199 ||14 december 2001 || LINEAR
|-
| (64787) - || 2001 XH200 ||15 december 2001 || LINEAR
|-
| (64788) - || 2001 XL201 ||14 december 2001 || W. Bickel
|-
| (64789) - || 2001 XL202 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64790) - || 2001 XQ202 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64791) - || 2001 XH206 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64792) - || 2001 XL206 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64793) - || 2001 XR206 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64794) - || 2001 XY206 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64795) - || 2001 XC207 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64796) - || 2001 XM207 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64797) - || 2001 XS207 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64798) - || 2001 XA208 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64799) - || 2001 XW209 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64800) - || 2001 XA210 ||11 december 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten